Порше може да се односи на:

 Порше, немачку фабрику аутомобила
 Фердинанд Порше, аустријског инжењера аутомобила
 Порше арена, вишенаменску спортску дворану у Штутгарту